Паве́лчик () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Павелчик, Джеймс Энтони (род. 1960) — американский астронавт, учёный.
 Павелчик, Ирена (род. 1934) — польская саночница, чемпионка Европы.